The Lurkers — британская панк-группа первой волны, образованная в 1977 году в Аксбридже, пригороде Лондона. В первый состав квартета вошли вокалист Ховард Уолл, гитарист и основной автор Рит Страйд, бас-гитарист Бэйсик (, он же Артур Биллингсли) и барабанщик Мэник Эссо (, он же Пит Хэйнс).

The Lurkers, объявленные «британским ответом Ramones» дебютировали в 1977 году с синглом «Shadow», который стал первым релизом только образованного лейбла Beggars Banquet Records.

После того, как Бэйсика заменил Ким Брэдшоу (экс-The Saints), группа выпустила синглы «Ain’t Got a Clue» (# 45, UK) и «I Don’t Need to Tell Her» (# 49 UK), за которыми последовал дебютный альбом Fulham Fallout (# 57 UK, 1978). Выпустив ещё два альбома, The Lurkers распались, после чего неоднократно воссоединялись.

Группа продолжает выступать (в составе: Бэйсик, гитарист Дэйв Кемп и барабанщик Нелли), но основу её репертуара составляет материал ранних альбомов, которые британскими рок-критиками причислены к классике раннего панк-рока.

В США The Lurkers остались практически неизвестными, и американская пресса, в основном оценивала их как «второстепенную и легковесную» панк-группу, имевшую не более чем «проблески великолепия».

В январе 2009 года The Lurkers провели 8 концертов с Buzzcocks, выступая в первом отделении британского этапа их турне.

Дискография

Альбомы

Студийные альбомы 
 Fulham Fallout (1978)
 God’s Lonely Men (1979)
 This Dirty Town (1982)
 Wild Times Again (1989)
 King of the Mountain (1989)
 Powerjive (1990)
 Non-Stop Nitropop (1994)

Компиляции 
 Last Will and Testament — Greatest Hits (1980)
 Totally Lurkered (1992)
 The Beggars Banquet Punk Singles (1997)
 Take Me Back To Babylon (1997)

Концертные альбомы 
 Live And Loud (1989)
 Live In Berlin (1992)

Синглы 
 Shadow / Love Story (1977)
 Freak Show / Mass Media Believer (1977)
 Ain’t Got A Clue / Ooh Ooh I Love You (1978) # 45 UK
 I Don’t Need To Tell Her / Pills (1978) # 49
 Just Thirteen / Countdown (1979) # 66
 Out In The Dark E.P.: (1979) # 72
 New Guitar In Town / Pick Me Up / Little Ol' Wine Drinker Me (1979) # 72
 Shadow / Love Story / Freak Show / Mass Media Believer (1979)
 I Don’t Need To Tell Her / Pills / Just Thirteen / Countdown (1979)
 This Dirty Town / Wolf At The Door (1982)
 Drag You Out / Heroin (It’s All Over) (1982)
 Frankenstein Again / One Man’s Meat… (1983)
 Final Vinyl EP: Let’s Dance Now (No Time To Be Strangers) / Midnight Hour / By The Heart / Frankenstein Again (1984)
 Let’s Dance Now / Midnight Hour (1984)

См. также 
 The Lurkers, I Don’t Need to Tell Her, 1978, выступление на концерте для телепрограммы Revolver.

Примечания

Ссылки 
 The Lurkers, www.punk77.co.uk
 The Lurkers на сайте Punkmodpop

Панк-рок-группы Великобритании
Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1976 году
Музыкальные коллективы из Лондона